Caprivi peut désigner :
 Leo von Caprivi (1831-1899), un homme politique et militaire allemand ;
 la bande de Caprivi, un corridor géographique de la Namibie qui doit son nom à Leo von Caprivi ;
 la région de Caprivi, une ancienne région de Namibie située dans l'est de la bande de Caprivi ;
 le Caprivi oriental, un ancien bantoustan de Namibie situé dans l'est de la bande de Caprivi.